

Geografia 
 Monte Stubberud – montagna nella catena dei Monti della Regina Maud, Antartide

Persone 
 Jørgen Stubberud – carpentiere ed esploratore norvegese, membro della spedizione di Amundsen al Polo Sud
 Jørn Stubberud – bassista norvegese, cofondatore del gruppo black metal Mayhem